água-friense – abitanti di Água Fria de Goiás
água-friense – abitanti di Água Fria